

Patronyme 

 Abraham Bos (1943- ), professeur de philosophie ancienne néerlandais ;
 Agnès Bos (1973-), historienne de l’art et conservatrice de musées française ;
 Bert Bos, un informaticien néerlandais ;
 , philosophe ;
 Camille Bos (1899-), danseuse étoile du Ballet de l'Opéra de Paris ;
 Caroline Bos (1959-), un architecte néerlandaise ;
 Charles Du Bos (1882-1939), un écrivain français ;
 Christian Bos (1964-), un navigateur français ;
 Cyril Bos (1972-), un coureur cycliste français ;
 Freerk Bos (1965-), acteur néerlandais
 Henk Bos (1940-), historien des mathématiques néerlandais.
 Jan Bos (1975-), un patineur de vitesse néerlandais ;
 Jane Bos (1897-1975), compositrice et parolière française ;
 Jeanne Bos ou Bos-Romand, éducatrice, juste parmi les nations ;
 Julien Bos (1998-), handballeur français ;
 Kimberley Bos (1993- ), une skeletoneuse néerlandaise ;
 Lambert Bos (1670-1717), un philologue hollandais ;
 Marco Bos (1979-), un coureur cycliste néerlandais ;
 Sanneke Bos (1971-), actrice néerlandaise
 Theo Bos (1983-), un coureur cycliste néerlandais ;
 Theo Bos (1965-), un joueur puis entraîneur de football néerlandais ;
 Wouter Bos (1963-), un homme politique néerlandais.

Sigle 
BOS est un sigle qui peut signifier :
 , un système d'exploitation pour les plus petits ordinateurs dérivé de OS/360 ;
 BOS () Bronchiolite oblitérante ;
 Back Office Service (ex : BOS aménagement signifie Back Office Service aménagement) ;
 , le grimoire des sorciers et sorcières, popularisé par exemple dans la série américaine à succès Charmed ;
 Bos inc (Beauchesne Ostiguy Simard), une agence de publicité canadienne ;
  ou coût BOS, coûts associés à une installation solaire ;
 Building Operating System, un système d'exploitation pour bâtiments connectés.

Code 
BOS est un code qui peut signifier :
 .
 bosniaque (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Autres significations 
Bos peut aussi signifier :
 Bos, un mot latin et grec, et un genre comprenant les bœufs sauvages et domestiques ;
 Bos de Bénac, un personnage légendaire des Pyrénées.

Code
Homonymie de patronyme